Берстет () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Саверн, кантон Буксвиллер. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Трюштерсайм (округ Страсбур-Кампань).

Площадь коммуны — 17,88 км², население — 2053 человека (2006) с тенденцией к росту: 2378 человек (2013), плотность населения — 133,0 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 2317 человек, в 2012 году — 2347 человек, а в 2013-м — 2378 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 1539 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 1194 были экономически активными, 345 — неактивными (показатель активности 77,6 %, в 1999 году — 72,9 %). Из 1194 активных трудоспособных жителей работали 1143 человека (596 мужчин и 547 женщин), 51 числились безработными (25 мужчин и 26 женщин). Среди 345 трудоспособных неактивных граждан 140 были учениками либо студентами, 139 — пенсионерами, а ещё 66 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки